Дюсеке — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Дюсеке — село в Железинском районе Павлодарской области.
 Дюсеке — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.